Svalblomster kan avse:

 En växt i familjen ranunkelväxter, se Svalört
 En liten flerårig viveväxt, se Majviva